Pierre Milhau (1744-1824), homme politique français ;
 Lucien Milhau (1901-1969), homme politique français ;
 Jean Milhau (1902-1985), artiste-peintre français ;
 Jules Milhau (1903-1972), économiste et homme politique français ;
 Jean Milhau (1929-), personnalité politique française ;
 Denis Milhau (1933-2016), conservateur de musée français ;
 Roger Milhau (1955-), athlète français.

Toponyme 

 Milhau, commune française de l’Aveyron.